Beierlein ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Beierlein († um 1508), deutscher Bildhauer, Augsburger Meister
 Hans R. Beierlein (1929–2022), deutscher Medienmanager und Musikverleger
 Paul Reinhard Beierlein (1885–1975), deutscher Heimatforscher
 Traudi Beierlein (* 1941), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Beyerlein, Baierlein, Bayerlein